Nils Ringertz kan syfta på:

 Nils Conrad Ringertz (1859–1926) – överste vid Kungl. Västgöta regemente, ekonomichef vid Nordiska museet
 Nils Olof Ebbe Ringertz (1903–1976) – professor i patologi vid Karolinska institutet
 Nils Ringertz (1932–2002) – professor i medicinsk cellgenetik vid Karolinska institutet